Kopacka ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Kopacka (* 1987), österreichischer Regisseur und freischaffender Künstler
 Werner Kopacka (1950–2015), österreichischer Journalist und Autor